Thurnham (Kent) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Thurnham (Lancashire) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)